

Domaine militaire 
 Un bouclier, arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits ou des coups.
Le Bouclier, torpilleur utilisé par les Forces navales françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale.
 Le bouclier humain consiste à placer des otages, en des lieux jugés stratégiques dans l'objectif d'éviter leur bombardement ou de manière à dissimuler des combattants dans des zones civiles.

Sciences et techniques 
 bouclier, partie de la carrosserie d'une automobile ;
 bouclier, formation géologique d'origine magmatique de grande dimension très ancienne datant du Précambien.
 Le Bouclier ou Écu de Sobieski, petite constellation du ciel boréal.
Voir aussi :
 Un bouclier thermique, en astronautique, est un dispositif destiné à protéger une partie d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique.

Arts 
 Bouclier ou Le Bouclier, abréviation courante du titre du poème Le Bouclier d'Héraclès du Pseudo-Hésiode.
 Le Bouclier, épisode de la première saison de la série télévisée américaine Au-delà du réel.

Économie 
 Bouclier tarifaire : mesure économique dont l'objectif est de réduire certaines inégalités ou d'amortir une augmentation du coût de la vie. Elle peut s'appliquer à différents coûts : transport, énergies, produits de consommation courante, etc.
 Bouclier fiscal : disposition fiscale qui plafonne l'imposition globale du contribuable.

Divers 
 Le Bouclier, association de lutte contre la pédophilie sur Internet ;
 Le terme bouclier peut également être utilisé en science-fiction comme synonyme de champ de force ;
 Bouclier, enseigne de cartes à jouer, l'une des quatre enseignes suisses avec le gland, le grelot et la rose.

Nom de famille 

 Lucien Bouclier (1951-1987), spéléologue français.
 Dimitri Bouclier (1989- ), accordéoniste classique français.

Voir aussi 
  (Le Bouclier en anglais).
 SHIELD sont les initiales de Supreme Headquarters, International Espionage, Law Enforcement Division, modifié par la suite en Strategic Hazard Intervention, Espionage and Logistics Directorate, une agence de renseignement dans l'univers des Marvel Comics.

Références